— железнодорожная станция на линиях Хандзомон и Гиндза, расположенная в специальном районе Тюо в Токио. Станция обозначена номером G-12 на линии Гиндза и Z-09 на линии Хандзомон. Была открыта 29 апреля 1932 года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции 
Два платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
 Tokyo Metro: Станция Мицукосимаэ